Budești este numele următoarelor localități:

 din România
 Moldova, Valahia:
 Budești, oraș din județul Călărași
 Budești, Bacău
 Budești, Buzău
 Budești, Iași
 Budești, Neamț
 Budești, Vaslui
 Budești, Vâlcea, reședința comunei cu același nume
 Budești (Făurești), Vâlcea
 Budești, Vrancea
 Transilvania:
 Budești (Bugyfalva), Arad
 Budești (Budatelke), reședința comunei cu același nume, Bistrița-Năsăud
 Budești-Fânațe, Bistrița-Năsăud
 Budești (Budfalva), reședința comunei cu același nume, Maramureș

 din Republica Moldova
 Budești, comună din componența municipiului Chișinău

Vezi și 
 Buda
 Budescu (Bodescu)
 Budeni (dezambiguizare)
 Budeanu

Toponime românești